De finale van de Europacup II van het seizoen 1972/73 werd gehouden op 16 mei 1973 in het Kaftanzogliostadion in Thessaloniki. Het Engelse Leeds United nam het op tegen AC Milan. De Italiaanse club won door een vroege goal van Luciano Chiarugi.

Wedstrijd

1973
Europacupvoetbal 1972/73
AC Milan
Leeds United AFC
Europacup II 1973
Sport in Thessaloniki
Sportevenement in Griekenland